Mick Jones může znamenat:

 Mick Jones (The Clash) (* 1955) – britský kytarista a zpěvák skupiny The Clash
 Mick Jones (Foreigner) (* 1944) – kytarista, skladatel a producent ze rockové skupiny Foreigner
 Mick Jones (fotbalista) (* 1945) – fotbalista za Leeds United
 Mick Jones (atlet) (* 1963) – britský atlet, kladivář

Související články 
 Michael Jones